К-1, К1 может обозначать:

Техника 
 К-1 — советский пассажирский самолёт, разработан К. А. Калининым.
 К-1 — крейсерская советская подводная лодка периода Второй мировой войны.
 К-1 — советская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, проект 675.
 К-1 — украинский пассажирский трамвай, производства «Татра-Юг»
 K1 — основной боевой танк Южной Кореи.
 K1 — кинокамера для съемок в кабине космического корабля, производство Красногорского механического завода (также К2, К3, К3А).

Спорт 
 К-1 — японская спортивная организация, проводящая бои по кикбоксингу.
 К-1 — одна из дисциплин кикбоксинга, правила которой сходны с правилами организации К-1.

Разное 
 K1 — украинский телеканал.
 Машербрум (К1) — высочайшая вершина хребта Машербрум.